Дубко́ — фамилия. Известные носители:
 Дубко, Александр Иосифович (1938—2001) — Герой Социалистического Труда, Герой Беларуси.
 Дубко, Виталий Фёдорович (род. 1936) — российский тренер по прыжкам на батуте.